Andosilla är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Andosilla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Andosilla är platt, och sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Andosilla. Runt Andosilla är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tafalla,  km norr om Andosilla. Trakten runt Andosilla består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra